

Можга — місто, центр Можгинського району, Удмуртія
 Можга — село, Можгинський район, Удмуртія
 Можга — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Велика Можга
 Жуйо-Можга
 Коса Можга
 Пуро-Можга